Kernstockwarte ist der Name folgender Aussichtswarten in Österreich:

 Kernstockwarte (Graz), auf der Hubertushöhe bei Graz, Statutarstadt, Steiermark
 Kernstockwarte (Hutwisch), auf dem Hutwisch bei Hochneukirchen-Gschaidt, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich
 Kernstockwarte (Kirchberg), auf dem Wolfenkogel bei Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich

Siehe auch:
Kernstock